

Biografia
Michael ha iniziato a recitare come attore teatrale all'età di sei anni, il suo ruolo più importante è stato nel film Una famiglia all'improvviso, dove recitava la parte di Josh.

Ha un fratello, Brian, anch'egli attore.

Filmografia
An Innocent Lesson (2007) Cortometraggio
John Adams, negli episodi "Join or Die" (2008), Independence"" (2008) e "Don't Tread on Me" (2008)
Little Spirit: Christmas in New York (2008) Film TV
Wonder Pets! (), l'episodio "Save the Cool Cat and the Hip Hippo/Tuck and Buck" (2009)
Sinister (Sinister) (2012)
Una famiglia all'improvviso (People Like Us) (2012)
Are We There Yet?, negli episodi "The Rat in the House Episode" (2010), "The Viral Video Episode" (2010), "The Inappropriate Website Episode (2012)" (2010), "The We Ain't Going Out Like That Episode" (2011), "The She Got Game Night Episode" (2011), "The Parent Teacher Trap Episode" (2011), "The Whose Card Is It Anyway Episode" (2011), "The Take Your Kids to Work Day Episode" (2011), "The First .45 Episode" (2011), "The Fall of Troy Episode" (2011), "The Bad Dream Episode" (2012), "The Cooking Episode" (2012), "The Life Insurance Episode" (2012), "The Thanksgiving Episode" (2012), "Black Friday" (2012) e "The Wrong Way Episode" (2012)

Collegamenti esterni